Grünes Wasser steht für:
 Grünes Wasser, ungebrochen an Deck eines Schiffs eintreffendes Wasser, siehe Seeschlag
 Grünes Wasser, in der Abtei Magerau hergestellter Kräuterlikör